Rodeiensi – abitanti di Rodeio Bonito
Rodeiensi – abitanti di Rodeio